Хендон () — многозначный термин, топоним и производные от него.

 Хендон — населённый пункт, пригород Лондона.
 Хендон — английский футбольный клуб.